Никола́й Алекса́ндрович Лива́нов: Ливанов, Николай Александрович (сценический псевдоним — Извольский; 1874—1949) — русский и советский театральный актёр.
 Ливанов, Николай Александрович (1876—1974) — русский и советский зоолог.